Uskowa ist der Familienname folgender Personen:

Jana Wiktorowna Uskowa (* 1985), russische Handballspielerin und -trainerin
Olga Anatoljewna Uskowa (* 1964), sowjetisch-russische Informatikerin, Unternehmerin und Hochschullehrerin